Kammerberg heißen folgende geographischen Objekte:
 Kammerberg (Fahrenzhausen), Ortsteil der Gemeinde Fahrenzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Kammerberg (Ahnatal), Wohngebiet im Ortsteil Weimar der Gemeinde Ahnatal, Landkreis Kassel, Hessen
 Kammerberg (Gemeinde Steinhaus), Ort bei Steinhaus, Oberösterreich

 Schloss Kammerberg, in Kammerberg, Fahrenzhausen (ehem. Burg Chamerberg)
 Hofmark Kammerberg, historische Verwaltungseinheit Bayerns
 Kammerberg (Ilmenau), veralteter Ortsname bei Manebach bei Ilmenau, Thüringen (auch Cammerberg)

Berge:
 Kammerberg (Langenberge), 361 m, in den Langenbergen im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen
 Kammerberg (Weißenhorn), ca. 540 m, bei Weißenhorn in Bayern
 Kickelhahn, 861 m, bei Ilmenau im Thüringer Wald (alte Bezeichnung etwa bis 1800)

Kammerberg, Personen:
 ein bairisches Ministerialengeschlecht, Chamerberger, siehe Kammerberg (Adelsgeschlecht)

Siehe auch: 
 Kammersberg
 Kammerburg